Colt har flere betydninger:

 Colt's Manufacturing Company – en våbenproducent fra USA.
 Samuel Colt – opfinder af flere håndvåben
 Colt M1911 – en militær pistol
 Indianapolis Colts – et amerikansk fodbold hold fra Indianapolis i USA
 Antonov An-2 – NATOs kaldenavn for dette russisk/ukrainsk-byggede fly er Colt